Robrecht V van Béthune (+1191), heer van Béthune
 Robert V van Auvergne (+1277), graaf van Auvergne (1247-1277) en Boulogne (1247-1259)
 Robert de Brus, heer van Annandale (?-1295)
 Robert V van Dreux, graaf van Dreux (1309-1329)